Černá Hora – wieś w Czechach, w powiecie Blansko
 Černá Hora – czeski browar z miejscowości Černá Hora
 Černá Hora – wieś w Czechach, w powiecie Nymburk
 Černá Hora – część miasta Bělá nad Radbuzou w Czechach
 Černá Hora – część miasta Jańskie Łaźnie w Czechach
 Černá Hora – część miasta Jańskie Łaźnie w Czechach

Zobacz też 
 Černá hora
 Čierna hora
 Hitrádio Černá Hora
 Czarna Góra